Arctoconopa är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Alexander 1955. Arctoconopa ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Arctoconopa